Мин-Булак () — село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии. Административный центр Мин-Булакского аильного округа.

Население в 2009 году составляло 1130 человек.

Рядом с селом протекает река Он-Арча (длина 75 км), которая впадает в реку Нарын. 

Находится на высоте 1993 м над уровнем моря. 

Ранее носило название имени Куйбышева и было центром колхоза им. В. Куйбышева Тянь-Шаньского района.

Местное население, в основном, занимается сельским хозяйством и животноводством.
Село состоит из трёх поселений: Мин-булак, Куйбышева и Орнок

Известные уроженцы 
 Думанаев, Чоробек Осмонович  (род. 1952) — Народный артист Киргизии.
 Кулмамбетов, Жаныш Осмонович (род. 1955) – народный писатель Киргизии

Ссылки 
 

Населённые пункты Нарынского района